В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда (в том числе четверо дважды Героев), на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Одесской области Украины (в советское время — Украинской ССР), — 184 человека; в их числе Герои, награждённые на территории упразднённой Измаильской области, территория которой 15 февраля 1954 года передана в состав Одесской области — 10 человек (отмечены звёздочкой). Выделены  и не включены в общую нумерацию Герои, которые проживали на территории северо-восточных районов Одесской области, переданных 17 февраля 1954 года в соседние Николаевскую область (Больше-Врадиевский, Доманёвский, Кривоозёрский, Мостовской и Первомайский) — 17 человек, а также Кировоградскую область (Гайворонский, Голованевский, Ольшанский и Ульяновский) — 7 человек;
 уроженцы Одесской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 71 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Одесскую область, — 13 человек.
  выделены лица, лишённые звания Героя, — 1 человек.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания (знаком * выделены регионы, не относящиеся к Одесской области), а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда в Одесской области было присвоено 13 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи девяти работникам семеноводческих совхозов Первомайского района, который ныне входит в территорию Николаевской области.

Первыми на территории современной Одесской области звания Героя Социалистического Труда были удостоены 13 колхозников, которым эта высшая степень отличия была присвоена за получение высоких урожаев пшеницы Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 марта 1949 года.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Одесской области приходится на работников сельского хозяйства — 121 человек. Сферу транспорта (главным образом, морского) представляют 24 человека; рыбпромысловую промышленность — 9; государственное управление — 6; машиностроительную промышленность, науку — по 4; лёгкую промышленность, строительство — по 3; энергетику — 2; станкостроительную, нефтехимическую, топливную, пищевую промышленность, здравоохранение, образование, культуру, органы внутренних дел — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Одесской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Одесской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Одесскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Лица, лишённые звания Героя Социалистического Труда

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Стена Героев как символ борьбы одесситов за свою подлинную историю // TIMES.com.ua. — 18.11.2018.

XX век в Одесской области

Одесская